Но́вые Поля́нки:

 Новые Полянки — станция Куйбышевской железной дороги.
 Новые Полянки — улица в Нижнем Новгороде.

См. также 
 Новая Полянка